Vojenský záslužný kříž je název vojenských vyznamenání několika států:
 Vojenský záslužný kříž (Bavorsko) – vojenské vyznamenání bývalého Bavorského království
 Vojenský záslužný kříž (Čad) – čadské vojenské vyznamenání
Vojenský záslužný kříž – ekvádorské vojenské vyznamenání
 Vojenský záslužný kříž (Meklenbursko-Zvěřínsko) – vojenské vyznamenání bývalého Velkovévodství Meklenbursko-Zvěřínsko
 Vojenský záslužný kříž (Prusko) – vojenské vyznamenání bývalého Pruského království
 Vojenský záslužný kříž (Rakousko) – vojenské vyznamenání bývalého Rakousko-Uherska
 Vojenský záslužný kříž (Španělsko) – španělské vojenské vyznamenání

Ocenění s kříži